

Film

A Gay Deceiver – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
A Gay Deceiver – cortometraggio del 1917 diretto da Al E. Christie